Адам Станіслав Ганушкевич (1924—2011) — польський актор і театральний режисер.
 Ганушкевич Станіслав Ростиславович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився у процесі російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Ганушкевич Цезарій Мар'янович (1953) — український графік і живописець.